Il doppio del Clarins Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Isabelle Demongeot e Nathalie Tauziat erano le detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Alexia Dechaume e Emmanuelle Derly hanno battuto in finale 6–0, 6–2 Louise Field e Nathalie Herreman.

Teste di serie
 Louise Field /  Nathalie Herreman (finale)
 Alexia Dechaume /  Emmanuelle Derly (campionesse)
 Linda Ferrando /  Laura Garrone (primo turno)
 Frederique Martin /  Virginie Paquet (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Clarins Open 1988